El Rio – census-designated place della California
El río – album di Frankie Ballard del 2016